Haus der Arbeit bezeichnet zahlreiche Gebäude und Einrichtungen, darunter

 Haus der Arbeit (Hannover), Anfang des 20. Jahrhunderts in Hannover errichtetes Gewerkschaftshaus, siehe Tiedthof

Siehe auch
 Haus der Arbeitervereinigung